57. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 23–24 lutego 1963 roku w japońskim mieście Karuizawa. Zawodnicy startowali na sztucznym torze w Skating Center. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Mistrzem został reprezentant Szwecji Jonny Nilsson bijąc jednocześnie aż trzy rekordy świata: na 5000 m, na 10 000 m oraz w wieloboju. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 41 łyżwiarzy z 15 krajów. Sklasyfikowanych zostało 40.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1963 w sportach zimowych
1963 w Azji
Japonia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Japonii
Zawody sportowe w Kariuzawie